Reinickendorf steht für:

 Berlin-Reinickendorf
 Bezirk Reinickendorf
 Bahnhof Berlin Alt-Reinickendorf
 Reinickendorf (Schiff, 1914)